Китайци може да се отнася за:

 Хан – основната етническа група в Китай.
 Всички граждани на Китай (виж Етнически групи в КНР)
 Населението на „Средните царства“ (до династия Хан), които поставят началото на китайската цивилизация

Население на Китай